Joan Bauzà Bauzà: (Vilafranca de Bonany, 1944) un sacerdot mallorquí.
 Joan Bauzà i Rullan: (Marsella, França, 6 juny 1916 - 20 de juliol de 2004, Palma, Mallorca) fou un naturalista i paleontòleg mallorquí.
 Joan Bauzá i Mas: (Palma, Mallorca 1844-1915) pintor.